Sakshorn tenorowy – instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych, udoskonalony we Francji przez A. Saxa w XIX wieku odmiana bugelhornu; Saxhorny tenorowe zwane potocznie tenorami (są wykonywane w stroju B i w stroju Es). Podstawowa skala instrumentu: (zakres dźwięków muzycznych) – od Fis (oktawy wielkiej) do c2(oktawy dwukreślnej).

Budowa sakshornu tenorowego 
Sakshorny tenorowe mają kształt rury zwiniętej spiralnie i znacznie rozszerzonej na końcu.
Długość rozwiniętej rury tego instrumentu wynosi 266 cm. Zasadniczymi elementami budowy sakshornu tenorowego są:
 ustnik
 rura ustnikowa
 wentyle (trzy lub cztery); pierwszy wentyl obniża wysokość dźwięku w skali naturalnej o cały ton, drugi o pół tonu, trzeci o półtora tonu, czwarty o dwa i pół tonu (58 Hz)
 krągliki strojeniowe poszczególnych wentyli
 krąglik główny (strojeniowy)
 miejsce na kciuk
 dźwięcznik

Aerofony ustnikowe
Instrumenty dęte blaszane